Kubheka ist der Familienname folgender Personen:

 Phindile Kubheka (* 2000), südafrikanische Sprinterin
 Themba Muziwakhe Nicholas Kubheka (1948–2021), südafrikanischer Botschafter